Рюрик () — колёсный паровой фрегат российского Императорского флота.

Строительство 
Был построен для Военно-морского экипажа Великого княжества Финляндского и спущен на воду в 1851 году в городе Або. На момент постройки был самым большим судном, построенным в Финляндии.

Служба 
После постройки «Рюрик» служил в эскорте российской Императорской яхты на Балтийском флоте. Во время Крымской войны участвовал в обороне Кронштадта.

26 сентября 1866 года фрегат участвовал в праздничном салюте в водах Финского залива по случаю прибытия невесты наследника российского престола великого князя Александра Александровича датской принцессы Дагмары.

Командиры 
 1854 - 1869 капитан-лейтенант, капитан 2-го ранга (с 1 янв. 1862 года), капитан 1-го ранга (с 1 янв. 1865 года) Баженов Александр Иванович

См. также 
 Рюрик (крейсер, 1892)
 Рюрик (крейсер, 1906)

Появились в 1851 году
Паровые фрегаты России
Фрегаты Балтийского флота